Battaglia di Łódź (1914) della prima guerra mondiale
 Battaglia di Łódź (1939) della campagna di Polonia